Juan Carlos Muñoz puede referirse a las siguientes personas:

Juan Carlos Muñoz, fue un futbolista argentino
Juan Carlos Muñoz (futbolista chileno), es un exfutbolista chileno, formado en Colo Colo, que jugaba de defensa central
Juan Carlos Muñoz (director), es un director de telenovelas mexicanas
Juan Carlos Muñoz (ingeniero), ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile desde el 11 de marzo de 2022